Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21 van 1995 was de 9e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21, een CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 21 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 28 januari tot en met 8 februari 1995 in Nigeria werd gespeeld. Er werd gespeeld in de Lagos en Kaduna. Kameroen werd voor de eerste keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Burundi met 4–0 verslagen. Nigeria werd derde. 

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1995. De finalisten, Burundi en Kameroen, kwalificeerden zich voor dat toernooi.

Kwalificatie 
De voorronde van de kwalificatie werd gespeeld in juni 1994. Zeven landen trokken zich terug. De eerste ronde werd afgewerkt tussen 26 augustus en 11 september, ook dit keer trokken 6 landen zich terug. De tweede en laatste ronde werd afgewerkt tussen 7 en 23 oktober. 

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in Nigeria
Voetbal in 1994
Voetbal in 1995
Afrikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Nigeria